Чешлама́ — деревня в Аттиковском сельском поселении Козловского района Республики Чувашии России.

День деревни отмечается в первое воскресенье июня.

Топонимика 
Название произошло от чув. чашла- «шуметь» (корень глагола). Чашлама — инфинитивная форма этого глагола, может выступать в значении прилагательного и существительного.
Чашлама — кипучий, шумный. Чашлама çăл — кипучий источник. Чашлама çăл тиекен çăл пур; ту патӗнчен тухать те чул çинчен чашласа (шавласа) юхса анать. Есть источник, называемый кипуном; он бьёт из склона горы и шумно сбегает вниз по камням. В этой деревне широко известный в округе родник, бьющий ключом из-под земли.

География 
Расстояние до Чебоксар 87 км, до райцентра 15 км, до железнодорожной станции 12 км. 
Расположена в верховье реки Атиково (Белая Воложка).

Административно-территориальное деление 
В 18 веке до 1927 года в составе Большой Аринской, Богородской волостей Чебоксарского уезда,
с 1927 по 1962 гг. в составе Козловского района,
с 1962 по 1965 гг. в составе Урмарского района,
с 1965 — Козловского района.

История 
В кон. 19 — нач. 20 вв. в Чешламе работала земская школа.
 
В 1930 образован колхоз «Ударник».

Население 
Жители — чуваши, до 1866 государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, плотницким и портняжным промыслами.

Число дворов и жителей:
в 1795 — 97 дворов; 
1858 — 222 мужчины, 224 женщины; 
1897 — 426 мужчин, 401 женщина; 
1926 — 220 дворов, 486 мужчин, 529 женщин;
1939 — 421 мужчина, 487 женщин; 
1979 — 162 мужчины, 262 женщины; 
2002 — 119 дворов, 238 человек: 99 мужчин, 139 женщин; 
2010 — 100 частных домохозяйств, 238 человек: 112 мужчин, 126 женщин.

Экономика 
Функционирует СХПК «Родина» (2010).

Социальная инфраструктура 

Имеются фельдшерско-акушерский пункт, магазин, торговый киоск.

Улицы: Ленина, Советская, Совхозная, Пролетарская, Школьная, Красная, Набережная; улица Казарма.

Культура и религия 

Функционирует Чешламинский сельский дом культуры.

В 2011 году в доме купца П. Д. Селиванова (нач. 20 в.) и в бывшем здании Чешламинской сельской библиотеки открыт храм Преображения Господня (Преображения Господня Бога и Спаса нашего Иисуса Христа).

Достопримечательности 
 Обелиск павшим воинам-односельчанам за Родину (ул. Красная).
 Дома купцов Селивановых (улица Советская, 16а, 18, 24, 38)
 Чешламинский родник «Чашлама çăл» (ул. Набережная).
  Городище «Хола Йопи» — железный век (в 3 км западнее деревни).
  Могильник «Шуршу масаре „турбэ“ („Тахар тупе“)» — средние века (д. Мартыново, в 0,8 км северо-восточнее деревни), под названием «Чешламинское кладбище» неоднократно описан В. К. Магницким в работах 1860—80-х гг..

Уроженцы 
 Беловощева Наталья Павловна — врач, участник Великой Отечественной войны, заслуженный врач Чувашской АССР (1961), заслуженный врач РСФСР (1969).
 Ишутов Михаил Якимович — копиист (переписчик) Синода в 18 веке.
 Селиванов Георгий Григорьевич — общественно-политический деятель.
 Селиванова Зоя Павловна — первая чувашская концертирующая певица с высшим музыкальным образованием, музыкальный редактор Комитета радиоинформации при Совете Министров Чувашской АССР, солистка вокального ансамбля; солистка Чувашского государственного ансамбля песни и танца, преподаватель сольного пения в Чебоксарском музыкальном училище.

Примечания

Ссылки 
 Сайт сельского поселения

Населённые пункты Козловского района